

Onomastica 
 Lorenzo  – nome proprio di persona maschile
 Lorenzo – cognome italiano

Personaggi 
 Lorenzo  – personaggio comico interpretato da Corrado Guzzanti
 Lorenzo  – personaggio Disney, protagonista dell'omonimo cortometraggio
 Frate Lorenzo  – personaggio della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta

Persone 
 Albino Lorenzo  – pittore italiano
 Giuseppe Lorenzo  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jorge Lorenzo  – motociclista spagnolo
 Juan Lorenzo  – chitarrista di flamenco italiano
 Juan Carlos Lorenzo  – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Néstor Lorenzo  – calciatore argentino, di ruolo difensore

Altro 
 Lorenzo – corso d'acqua del Subappennino dauno, affluente del Celone
 Lorenzo – località statunitense nel Nebraska
 Lorenzo – località statunitense nel Texas

Pagine correlate 
Lorenzi
De Lorenzo
Di Lorenzo
San Lorenzo (disambigua)